El Centre Obert Tripijoc és un centre obert creat el 1992 per l'Ajuntament de Manlleu (Osona) que ofereix activitats lúdiques i educatives per ajudar el ple desenvolupament personal i social de nens i nenes de 6 a 12 anys en risc social. Està situat al número 52 del carrer Delaris.

El 2007 va celebrar els 15 anys amb una exposició commemorativa amb treballs i fotografies del centre, conferències i un espectacle d'animació al Casal Cívic de Manlleu. El 2017 van celebrar el 25 aniversari i van explicar que havien passat 360 infants pel centre. El 2017 el centre donava cobertura a 40 nens i nenes que assistien a les seves activitats de dilluns a divendres i un dissabte de cada mes.

Referències

Enllaços externs 
 Lipdub del centre 
 El centre a Gencat 

Entitats de Manlleu